Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2008 () прошёл с 11 по 17 февраля 2008 года в Кояне (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

К участию в чемпионате допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2007 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины 
В мужском одиночном катании чемпионом четырёх континентов стал японец Дайсукэ Такахаси, установив мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Коян
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008